Wesley Nathan „Wes” Morgan (Nottingham, 1984. január 21. –) angol-jamaicai labdarúgó, a Leicester City hátvédje.

Sikerei, díjai
Leicester City FC
 angol másodosztály bajnok: 2013-14
 Premier League bajnok: 2015-16

Jegyzetek

További információk 

1984-ben született személyek
Angol labdarúgók
Jamaicai labdarúgók
A Nottingham Forest labdarúgói
A Leicester City labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
A Premier League labdarúgói
A Kidderminster Harriers labdarúgói